Osoby o tym nazwisku:
 Åsa Larsson – szwedzka pisarka
 Carl Larsson – szwedzki malarz i architekt wnętrz
 Henrik Larsson – szwedzki piłkarz
 Lars-Erik Larsson – szwedzki kompozytor
 Stieg Larsson – szwedzki dziennikarz i pisarz
 Zara Larsson – szwedzka piosenkarka i autorka piosenek